North River kan syfta på följande platser:

Belize 
 Northern River, vattendrag, Belize

Dominica 
 North River (vattendrag i Dominica), Saint John

Indonesien 
 Sungai Lorentz, vattendrag, Papua

Kanada 

 North River, Labrador, vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 North River, Prince Edward Island, vattendrag,

Kina 
 Bei Jiang, vattendrag, Guangdong